Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1972./73. je osvojio "Partizan" iz Beograda.

Ljestvica 

 Izvori:  
 Enciklopedija fizičke kulture 2  
 Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
  

1972-73